Die League of Ireland 1937/38 war die 17. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Sligo Rovers.

Die Shamrock Rovers gewannen zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1938
Fußballsaison 1937/38